Kapusta může být:

 kapusta – druh listové zeleniny
 růžičková kapusta (Brassica oleracea convar)

příjmení osob
 Dušan Kapusta – slovenský hokejový trenér
 Marián Kapusta (1956) – slovenský a československý politik, poslanec FS za KDH a SKDH po sametové revoluci
 Pavel Kapusta (1962) – slovenský novinář
 Tomáš Kapusta (1967) – český hokejista
 Tomáš Kapusta (1995) – slovenský fotbalista

Externí odkazy